Toto je seznam videoher vytvořených na Slovensku.

Seznam

Reference

Související články 
 Slovenský videoherní průmysl

Videohry
Videoherní seznamy